Відчуження (право)
 Відчуження (психологія) — алієнація
 Відчуження (філософія) — філософсько-соціологічна категорія, що відбиває суспільний процес, у межах якого проходить перетворення результатів і продуктів діяльності людей у незалежну від них силу, яка стає над людьми й пригнічує їх.
 Політичне відчуження
 «Очуднення» — формалістський термін, який дозволяє говорити про те, яким чином мистецтво показує нам знайомі об'єкти та концепти таким чином, що ми відчуваємо їх як нові.

Див. також 
 Алієнація